HOV — код и аббревиатура:

Аббревиатура 
 HOV (от ) — Руки прочь от Венесуэлы.
 HOV — никнейм рэпера Jay-Z.

Код 
 HOV — ИАТА-код регионального аэропорта , расположенного в Ховдене (Ховдебигда), Эрста, Норвегия.
 HOV — код железнодорожной станции  в Англии.

Другое 
  — публичная компания по аутсорсингу бизнес-процессов в Северной Америке c международной штаб-квартирой в Ченнаи, Индия.

См. также 

 «HOV lane» (от ) — Полоса HOV.
 Хов